A Million Miles Away (o Million Miles Away) puede referirse a las siguientes canciones:
 «A Million Miles Away» (1973), canción de Rory Gallagher.
 «A Million Miles Away» (1980), canción de Stiv Bators.
 «A Million Miles Away» (1981), canción de Toto.
 «A Million Miles Away» (2006), canción de Rihanna.
 «Million Miles Away» (1992), canción de Kim Wilde.
 «Million Miles Away» (2000), canción de The Offspring.

Además, puede hacer referencia a:
 A Million Miles Away (1998), álbum recopilatorio.